2014 Голяма награда на САЩ е 36-о за Голямата награда на САЩ и седемнадесети кръг от сезон 2014 във Формула 1, провежда се на 2 ноември 2014 година на Писта на Америките в Остин, Тексас, САЩ.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ
Спорт в Остин